Pfarrkirche Stockern heißen:
 Ehemalige Pfarrkirche Stockern, Hl. Vitus, in Meiseldorf-Stockern, Niederösterreich (1903 abgekommen)
 Neue Pfarrkirche Stockern, zum Hl. Herzen Jesu, in Meiseldorf-Stockern, Niederösterreich (1908)